Го́ча Гедева́нович Мако́ев (; род. ) — советский и российский борец вольного стиля, двукратный обладатель Кубка мира (1990, 1992), чемпион России (1992) и призёр чемпионата Европы (1993). Мастер спорта международного класса по вольной борьбе.

Биография 
Родился 29 июня 1970 года. В 1989 году стал победителем международного турнира «Мемориал Роже Кулона», а на чемпионате Европы в Анкаре стал пятым. В 1990 году стал обладателем Кубка мира в Толидо. В 1991 году стал вторым на летней Спартакиаде народов СССР в Запорожье. В 1992 году становится чемпионом России в Санкт-Петербурге и победителем Кубка мира в командном зачёте в Москве. В 1993 году становится бронзовым призёром чемпионата Европы в Стамбуле и серебряным призёром чемпионата России в Москве.

На данный момент работает тренером во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина.

Проживает в городе Химки со своей семьей.

Спортивные достижения 
 Чемпион России в Санкт-Петербурге (1992)
 Двукратный обладатель Кубка мира (1990, 1992)
 Победитель международного турнира «Мемориал Роже Кулона» (1989)

Примечания

Ссылки 
 Макоев Гоча
 Макоев Гоча на различных соревнованиях
 

Борцы СССР
Чемпионы России по вольной борьбе